Piedra Larga kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedra Larga, Hidalgo, ort, La Misión, 
 Piedra Larga, Mexico City, ort, Tlalpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar